Diamonds and Pearls bezeichnet:

 Diamonds and Pearls (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1991
 Diamonds and Pearls (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1991
 Diamonds and Pearls (Video Collection), eine DVD von Musikvideos und Live-Auftritten des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1992.